Theddlethorpe All Saints – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire, w dystrykcie East Lindsey
 Theddlethorpe St Helen – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire, w dystrykcie East Lindsey